__notoc__

Patronymes 
 Abdu Conté (né en 1998), joueur portugais de football ;
 Alexandre Conté (1764-1855), homme politique français ; 
 Fanta Conté (? - ), Conseiller guinéen au CNT; 
 Henriette Conté (?-2020) : épouse de l'ancien président de la Guinée, Lansana Conté ;
  ;
 Julien Conté (né en 1987) : joueur français de volley-ball ;
 Lansana Conté (1934-2008) : président de la République de Guinée entre 1984 et 2008 ;
 Nicolas-Jacques Conté (1755-1805) : physicien et chimiste français, notamment connu pour son invention le crayon mine ;
 Pierre Conté (1891-1971) : danseur, chorégraphe, théoricien du mouvement et compositeur français.

Industrie 

 Conté : société fabricant des crayons couleurs et graphite pour le dessin (rachetée en 1979 par BiC).

Voir aussi

Titre d'œuvre 

 Lo que te conté mientras te hacías la dormida : troisième album de La Oreja De Van Gogh sorti en 2003
 Si Paris nous était conté : film français réalisé par Sacha Guitry en 1955
 Si Versailles m'était conté... : film franco-italien, écrit et réalisé par Sacha Guitry, sorti sur les écrans en 1954

Divers 

 
 

Homonymie de patronyme

de:Conté